Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
 Grupa szturmowa
 Grupy Szturmowe – drużyny harcerskie Szarych Szeregów
 Gs – skrót oznaczający fizyczną jednostkę miary gaus
 Modele samochodów:
 Lexus GS
 Citroën GS/GSA
 Google Scholar
 GS/OS – system operacyjny wyprodukowany przez Apple Computer
 Skrót stosowany w nazwach greckich klubów sportowych (Gymasticos Syllogos, Γυμναστικός Σύλλογος):
 GS Lamia
 GS Diagoras Rodos
 Kallithea GS